La División de Honor 2005-2006 è stata la 17ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 spagnolo. Organizzata dalla Liga Nacional de Fútbol Sala, la stagione regolare è iniziata il 10 settembre 2005 e si è conclusa il 22 aprile 2006, prolungandosi fino al 24 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
ElPozo Murcia campione di Spagna 2005-06 e qualificato alla Coppa UEFA 2006-2007.
 Albacete e Bilbo retrocessi in División de Plata 2006-07.

Play-off
I play-off valevoli per il titolo nazionale si sono svolti tra il 5 maggio e il 24 giugno 2006. Il regolamento prevede che i quarti di finale si giochino al meglio delle tre gare mentre le semifinali e la finale al meglio delle cinque.

Tabellone

Quarti di finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Gara 5

Supercoppa di Spagna 
La 16ª edizione della competizione ha opposto l', vincitore di campionato e Coppa, al , finalista della Coppa di Spagna. Il trofeo è stato assegnato tramite una gara unica disputata sul campo neutro di A Coruña.

Note

Collegamenti esterni

Primera División de Fútbol Sala
Calcio a 5 nel 2005
Calcio a 5 nel 2006